Type 052B est une classe de destroyer de la marine chinoise.

Liste des navires

Notes et références 

Classe de destroyer
Bateau de la Marine de l'Armée populaire de libération